Annus mirabilis – locuzione latina, traducibile in italiano come "anno meraviglioso" o "anno di meraviglie" (o "anno di miracoli")
Annus Mirabilis – poema del 1667 di John Dryden
Annus Mirabilis – l'insieme dei quattro articoli pubblicati da Albert Einstein nel 1905 sul giornale scientifico Annalen der Physik
Annus Mirabilis – romanzo storico del 2001 di Geraldine Brooks